El término Diálogos puede referirse:

 a los diálogos platónicos;
 a los diálogos de Lucio Anneo Séneca:
a los diálogos de Galileo Galilei.